La Grand Champions Cup di pallavolo maschile 1997 si è svolta dal 15 al 24 novembre 1997 a Hiroshima, Osaka e Tokyo, in Giappone: al torneo hanno partecipato sei squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la prima volta al Brasile.

Impianti

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica
Sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione
Brasile(Primo titolo)

Secondo posto
Paesi Bassi

Terzo posto
Cuba

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1997
 1997
Competizioni sportive a Osaka
Competizioni sportive a Tokyo
Competizioni sportive a Hiroshima